Schabbel ist der Familienname folgender Personen:

 Klara Schabbel (1894–1943), deutsche Kommunistin und Widerstandskämpferin

 Hieronymus Schabbel (1570–1635), deutscher Jurist und Syndicus der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Schabel